Дыбрава (болг. Дъбрава) — название нескольких населённых пунктов в Болгарии.

 Дыбрава (Благоевградская область) — село в Благоевградской области, входит в общину Благоевград.
 Дыбрава (Добричская область) — село в Добричской области, входит в общину Балчик.
 Дыбрава (Ловечская область) — село в Ловечской области, входит в общину Ловеч.